Det finns fler biografiska artiklar om personer med namnet Ewa Larsson:

För riksdagsledamoten Ewa Larsson, se Ewa Larsson (politiker)
För modeskaparen Ewa Larsson, se Ewa Larsson (modeskapare)